Fury (The Fury) – film del 1978 diretto da Brian De Palma
 The Fury – personaggio del videogioco Metal Gear Solid 3: Snake Eater
 The Fury – album di Gary Numan del 1985

Pagine correlate
Fury